Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2001/02 war die 56. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SV Straelen nach fünf Jahren und der FC Remscheid erstmals seit seiner Gründung aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SV Bayer Wuppertal (Wiederaufstieg nach sechs Jahren), VfB Homberg (Wiederaufstieg nach vier Spielzeiten) und Viktoria Goch (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der 1. FC Union Solingen, der damit nach acht Jahren in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der SV Bayer Wuppertal verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, TuRU Düsseldorf nach zwei Spielzeiten, die zweite Mannschaft des Wuppertaler SV nach sechs Jahren und der TSV Ronsdorf nach fünf Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2001
Fußballsaison 2001/02